14-й по счёту Хоккейный Евротур
 первый этап — Чешские игры; 3-6 сентября 2009
 второй этап — Кубок Карьяла; 5-8 ноября 2009
 третий этап — Кубок Первого канала; 17-20 декабря 2009
 четвёртый этап — Шведские игры; 29 апреля-2 мая 2010

Чешские хоккейные игры 

М - сыграно матчей, В - выигрыш, ВО - выигрыш в овертайме или по буллитам, ПО - проигрыш в овертайме или по буллитам, П - проигрыш, Ш - разница шайб, О - очки Синим цветом выделены результаты матчей, завершившихся в дополнительное время. Красным - по буллитам.

 Лучший вратарь —  Петри Веханен
 Лучший защитник —  Мирослав Блатяк
 Лучший нападающий —  Виктор Козлов

Кубок Карьяла 

М - сыграно матчей, В - выигрыш, ВО - выигрыш в овертайме или по буллитам, ПО - проигрыш в овертайме или по буллитам, П - проигрыш, Ш - разница шайб, О - очки Синим цветом выделены результаты матчей, завершившихся в дополнительное время. Красным - по буллитам.

 Лучший вратарь —  Петри Веханен
 Лучший защитник —  Лассе Кукконен
 Лучший нападающий —  Алексей Морозов

Кубок Первого канала  

М - сыграно матчей, В - выигрыш, ВО - выигрыш в овертайме или по буллитам, ПО - проигрыш в овертайме или по буллитам, П - проигрыш, Ш - разница шайб, О - очки Синим цветом выделены результаты матчей, завершившихся в дополнительное время. Красным - по буллитам.

 Лучший вратарь —  Ииро Таркки
 Лучший защитник —  Мирослав Блатяк
 Лучший нападающий —  Маттиас Вейнхандль

Шведские игры LG 

М - сыграно матчей, В - выигрыш, ВО - выигрыш в овертайме или по буллитам, ПО - проигрыш в овертайме или по буллитам, П - проигрыш, Ш - разница шайб, О - очки Синим цветом выделены результаты матчей, завершившихся в дополнительное время. Красным - по буллитам.

 Лучший вратарь —  Ондрей Павелец
 Лучший защитник —  Евгений Рясенский
 Лучший нападающий —  Юхаматти Аалтонен

Общая таблица

Ссылки 
Еврохоккейтур 2009/10

Хоккейный Евротур
2009 год в хоккее
2010 год в хоккее